Sávage (c англ. — «дикарь»):

Музыка:
 Savage — псевдоним Роберто Дзанетти — итальянского певца, композитора и продюсера.
  — Demetrius Savelio, новозеландский рэпер самоанского происхождения.
 Savage — альбом музыкальной группы Eurythmics 1987 года.
 Savage Garden — австралийский дуэт, пользовавшийся всемирной популярностью в 1997—2000 годах.
 Savage Amusement — десятый студийный альбом немецкой рок-группы Scorpions.
 Savage Circus — группа в жанре пауэр-метал из Германии.
 Savage Genius — японская музыкальная группа.
 Savage Grace — пауэр/спид-метал-группа из США.
Savage — песня американской рэп-исполнительницы Меган Зи Сталлион.
 Savage — мини-альбом южнокорейской женской группы aespa.

Компьютерные игры:
 Savage: The Battle For Newerth — компьютерная игра смешанного жанра FPS/RTS.
 Savage 2: A Tortured Soul — её сиквел.
  — компьютерная игра  в жанре 2D Action для компьютеров ZX-Spectrum, Amiga, Amstrad CPC и Commodore 64, выпущенная в 1988 году компанией Firebird Software.

Оружие:
 Savage 10FP — американская снайперская винтовка, разработанная фирмой Savage Arms.
 Savage 110FP — американская винтовка, выпускается компанией Savage Arms.
 Savage Arms — одна из старейших американских оружейных компаний.

Люди:
 Savage — бывший никнейм Ли «Rogue» Бёна Рёля, корейского киберспортсмена, играющего в StarCraft II.
 Сэвидж — фамилия